Габальдон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 84,1 км². Население — 196 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки